Армянская философия () — совокупность философского наследия армянских мыслителей.

История

Средневековая армянская философия 
Средневековая армянская философия представлена следующими основными произведениями: «Опровержение лжеучений» Езника Кохбаци (V век), «Определение философии» и «Анализ Порфирия» 

Давид Анахта (V—VI века), являющегося выдающим представителем эллинистической школы в философии.

В научный оборот Средневековья вошли армянские переводы представителей античной культуры. Это сочинения Аристотеля, Платона, Филона Александрийского, Порфирия, Фомы Аквинского и др. В Средние века появляются комментарии армянских авторов ко многим памятникам эллинских и раннесредневековых армянских авторов. Так, Григор Татеваци (XIV век) комментирует сочинения Аристотеля, Порфирия; Ованес Воротнеци (XIV век) комментирует сочинения Аристотеля, Порфирия, Филона; Аракел Сюнеци (XV век) исследует толкование трудов Давида Анахта. Философские сочинения содержатся в 497 рукописях Матенадарана, в их числе работы Давида Харкаци (VII век), Степаноса Сюнеци (VIII век), Ованеса Имастасера (XI—XII век), отмечающего первостепенную роль опыта в познании мира; Ованеса Ерзнкаци (XIII век), считающего, что «всё, что держится под небом — подвижно и изменяемо»; Ваграма Рабуни (XIII век), Степаноса Лехаци (XVII век) и др.

Философия нового времени 
С XVII века начинается формирование новой философии. На первую половину этого столетия приходится деятельность Барсега Ахбакеци и его учеников — Нерсеса Мокаци и Меликсета Вжанеци.
Немного позднее получает известность философ и богослов Симеон Джугаеци, автор «Книги логики» и комментариев к «Элементам теологии» Прокла. В XVIII веке ведёт свою деятельность Симеона Ереванци.

Философская мысль в Армении в XX веке 
Значительное развитие получила философская мысль в Армении в XX веке. Проблемы, связанные со спецификой философского знания, разрабатывал Г.А.Брутян. Философские аспекты семиотики — Л.А. Абрамян. В это время в ряде работ была исследована, начиная с древности, армянская философская мысль. В данной области плодотворно работали такие историки философии как В.К. Чалоян, Г.Г. Габриельян, С.С. Аревшатян, Г.Т. Хрлопян, Г.О.Григорян. Значительный вклад в изучение логического учения Давида Непобедимого внес Г.А.Брутян. Философские вопросы естествознания затрагивал в своих сочинениях В.А. Амбарцумян. Вопросы, затрагивающие различные аспекты философской аргументации — исследовали Г.Г. Шакарян, П.Ц.Агаян, Э.Б.Маркирян, М.В. Асатрян, Г.П.Григорян и др. В 1984 году в Ереване состоялась конференция "Философские проблемы аргументации".

Примечания

Литература 
 
 Чалоян В.К. Развитие философской мысли в Армении (древний и средневековый период).М., 1974.-293.
 Чалоян В.К. Армянский Ренессанс. М., 1963
 Чалоян В.К. К вопросу об оценке феодального направления армянской философии XVII-XVIII вв. // Историко-филологический журнал АН АрмССР. — 1958. — № 1. — С. 135—153.
 Чалоян В.К. Древнеармянская интерпретация логики Аристотеля.// Известия АН АрмССР", общественные науки, 1946.№ 4.  
 Аревшатян С.С. Давид Анахт и его роль в развитии древнеармянской философии. В кн.: Давид Анахт.Соч. М., 1980. С.5-28.
 Аревшатян С.С. Пути становления древнеармянской философии // Вопросы философии, 1972. № 10.
 Аревшатян С.С. Платон в древнеармянских переводах. // Платон и его эпоха. М., 1979. С. 269-277.
 Аревшатян С.С. Номинализм в средневековой армянской философии // XXV Международный конгресс востоковедов, доклады делегации СССР. М., 1960.
 Мирзоян Г.К. Давид Непобедимый и армянская философская мысль XVII века // Философия Давида Непобедимого М., 1984.
 Тевосян А.М. Кант и армянская философия XIX века // Вопросы философии.1981. № 12. С. 109-114.
 Калашян Л.Х., Карапетян Л.М. Философская наука в Советской Армении // Вопросы философии. 1980.№ 11.
 Товмасян С.С. Философская мысль в Советской Армении // Вопросы философии.1972.№ 10.
 Хачатурян А. Б. История прогрессивной армянской философской и общественно-политической мысли конца XVIII — середины XIX века. М., 1973.
 Геворгян Г.А., Харатян Г.С. Философия и этнография в Армении: история и современность // Научная мысль Кавказа. 2004.№ 3. С.83-90.
 Мкртчян А.Т. Логика и её обучение в средневековой Армении //   Актуальные проблемы обучения физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам в школе и вузе VI Межрегиональная научно-практическая конференция учителей, посвященная 75-летию Педагогического института имени В. Г. Белинского. под общей редакцией М. А. Родионова. 2015. С. 128-132.
 Габриэльян Г.Г. История армянской философии. Ереван, 1972.-487 с.
 Габриельян Г.Г. История армянской философской мысли. В четырех томах.Ереван, 1956-1965. На арм.яз.
 Казанчян Т.Т. Отголоски геометрического учения об элементах в натурфилософии у армян // Известия Академии наук Армянской ССР. Общественные науки, 1945, № 3-4, с. 83-90. На армян. яз.

Философия Армении
Наука в Армении